Gele rietprachtmot
 Zwarte rietprachtmot